Третьи Восточноазиатские игры проходившие в городе Осака (Япония) с 19 по 27 мая 2001 года.

Спорт 
В 2001 году, на Восточноазиатских играх было проведено 15 игр, это максимум за их историю.

 Водные виды спорта
  Плавание
  Синхронное плавание
  Прыжки в воду
  Беговые виды лёгкой атлетики
  Баскетбол
  Боулинг
  Бокс
  Футбол
 Гимнастика
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Гандбол
  Дзюдо
  Теннис
  Таеквондо
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба
  Ушу
 Taolu
 Sanshou

Таблица завоёванных медалей

Ссылки 
 Games summary

2001
Май 2001 года
Международные спортивные соревнования в Осаке
Спорт в Японии в 2001 году